Луковая песня или Песня о луке () — анонимная французская военная песня времён Революции и Первой империи. Это была любимая мелодия гренадеров императорской гвардии. 

Тема этой песни с точностью до ноты цитирует призыв рожков в увертюре к опере Этьена Мегюля «Погоня за молодым Анри», премьера которой состоялась 1 мая 1797 года в парижском зале Фавар. Учитывая успех и популярность Луковой песни в начале девятнадцатого века, представляется весьма вероятным, что Мегюль был её автором.

Легенда гласит, что эта песня родилась незадолго до битвы при Маренго, 14 июня 1800 года. Бонапарт увидел, как несколько гренадеров энергично растирали корку хлеба. «Что вы мажете на свой хлеб? — спросил он их. 

— Это лук, мой генерал.

— Ах, очень хорошо, нет лучшего способа пройти путь к славе.»

Иностранный легион держит песню в своём репертуаре.

Слова 
Текст песни довольно воинственен по отношению к австрийцам. В то время, когда была создана эта музыка, Франция и Австрия находились в состоянии войны, и битва против австрийцев была близка. В песне поётся что именно лук поддерживает боевой дух войск, и поев лука, солдаты «превращаются во львов».

По словам некоторых историков, «Лук» подразумевал собой Императора. Песню можно рассматривать как своего рода пропаганду или просто эффект наполеоновской пропаганды. Действительно, Наполеон поддерживал боевой дух своих войск самим своим присутствием. По оценкам коалиционеров, «одно только присутствие императора было эквивалентно 60 000 дополнительных мужчин». Если Наполеона сравнивают с луком, который укрепляет боевой дух войск, то это потому, что Наполеон считается очень хорошим стратегом, а  также сильным и благородным человеком.

В массовой культуре 

 Припев песни был заимствован для детской песни «Я потерял до своего кларнета» () и для шведской песни «Маленькие лягушата» ().
 Аранжировка Chanson de l'Oignon Сиро Хамагути звучит в фильме Girls und Panzer das Finale как песня французской школы BC Freedom Academy.

Примечания 

Военные песни